Кубок Шпенглера 1928 — 6-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 28 грудня року по 31 грудня 1928 року.

Попредній етап

Група «А»

Група «В»

Фінальний етап

Матч за 3-є місце 
  СК Ріссерзеє —  HC Milano — 2:0

Фінал  
  «СК Берлін» —  Команда Кембриджського університету — 1:0.

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1928
1928 у хокеї з шайбою